Mefisto – altro nome di Mefistofele, nome ricorrente soprattutto nella cultura folkloristica tedesca per indicare un diavolo; è anche il nome con cui viene chiamato il demonio nel mito di Dottor Faust
 Mefisto – supercriminale dei fumetti Marvel Comics
 Mefisto – personaggio dei fumetti acerrimo nemico di Tex Willer
 Mefisto valzer – quattro valzer composti da Franz Liszt alla fine del XIX secolo
 Mefisto o Mephisto – Passamontagna di tipo balaclava usato dalle forze armate e di polizia per protezione e per celare la propria identità

Pagine correlate 
Mephisto